Визябож — топоним.
 Визябож — деревня в Корткеросском районе республики Коми России в составе сельского поселения Додзь.
 Визябож — посёлок в Корткеросском районе республики Коми России в составе сельского поселения Додзь.